Gingras ist der Familienname folgender Personen:

 André Gingras (1966–2013), kanadischer Tänzer und Choreograf
 Guy Gingras (* 1961), kanadischer Komponist
 Rolland-Georges Gingras (1899–1964), kanadischer Organist, Musikkritiker und Komponist
 Yves Gingras (* 1954), kanadischer Wissenschaftssoziologe